Mazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Mazzi (* 1987), italienischer Radrennfahrer
 Antonio Mazzi (* 1929), italienischer Geistlicher und Autor
 Giacomo Mazzi (* 1979), italienischer Fußballtorhüter
 Giampiero Mazzi (* 1974), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Gilberto Mazzi (1915–1978), italienischer Sänger und Schauspieler
 Halima Mazzi (* 1959), bedeutende Raï-Interpretin, siehe Chaba Zahouania
 Sylvio Hoffmann Mazzi (1908–1991), brasilianischer Fußballnationalspieler